Velika nagrada Madžarske 1996 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 11. avgusta 1996.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 77
| 1:46:21,134
| 3
| 10
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 77
| + 0,771 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 77
| + 1:24,212
| 5
| 4
|-
! 4
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 76
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 76
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 75
| +2 kroga
| 13
| 1
|-
! 7
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 74
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 8
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 74
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 9
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 70
| Pedal za plin
| 1
|  
|-
! 10
| 21
|  Giovanni Lavaggi
| Minardi-Ford
| 69
| Zavrten
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 64
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 50
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 35
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 31
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 24
| Vzmetenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 23
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 10
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 5
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Michael Schumacher 1:17,129
 Najhitrejši krog: Damon Hill 1:20,093

Formula 1 sezona 1996
1996